Osoby o tym nazwisku:
 Andriej Kapanadze – radziecki funkcjonariusz służb bezpieczeństwa
 Awtandil Kapanadze – gruziński piłkarz
 Tariel Kapanadze – gruziński piłkarz